Микаэли — фамилия. Носители:

 Микаэли, Луиза (1830—1875) — шведская оперная певица.
 Микаэли, Мик (род. 1962) — шведский клавишник и композитор.